Hrvoje Horvat može značiti:

Rukometaši

Hrvoje Horvat (stariji), otac, rukometni reprezentativac 1960-ih i 1970-ih godina, zlatni olimpijac 1972.
Hrvoje Horvat (mlađi), sin, rukometni trener i izbornik

Glumac

Hrvoje Horvat (glumac)

Glazbeni novinar

Hrvoje Horvat (novinar)